Teodosio de Alejandría o Theodosius of Alexandria puede referirse a:

 Teodosio de Alejandría (gramático) (c. siglo III), autor de una obra sobre inflexión de sustantivos y verbos griegos.
 Teodosio I de Alejandría (f. 567), patriarca.
 Papa Teodosio II de Alejandría (fl. 730–742)
 Patriarca Teodosio II de Alejandría (fl. siglo XII)
 Teodosio III de Alejandría (fl. 1293—1300)